Fekete Miklós (1892–1913) válogatott labdarúgó
Fekete Miklós (1944) labdarúgó-játékvezető
Fekete Miklós (1948) erdőmérnök
Fekete Miklós (1960) festő
Fekete Miklós (1968?) tánckarvezető koreográfus, táncoktató
 Fekete Miklós (1973) erőemelő bajnok, Fekete László fia